Parafie pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego

 Parafia Miłosierdzia Bożego w Augustowie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Bielawie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Bobowicku
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Bytomiu
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Justynowie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Kudowie-Zdroju
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Modlniczce
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Siedlcach
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Tychach
 Parafia rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Warszawie
 Parafia polskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Warszawie
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Zawadce
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze   
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Świdnicy 
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Żorach
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Żywcu
 Parafia Miłosierdzia i Miłości w Płocku
 Parafia Miłosierdzia Bożego w Józefowie

Zobacz też 
 kościół Miłosierdzia Bożego

Miłosierdzie Boże